Odbojkaški klub "Split" (OK "Split"; Split) je muški odbojkaški klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Split" se natječe u "Superligi", najvišoj ligi hrvaskog odbojkaškog prvenstva za muškarce.

O klubu 
OK "Split" je osnovan 2003. godine kao sljednik ugašenog kluba "Marjan". Klub u sezoni 2003./04. igra u "3. HOL - Jug", a u 2004./05. u "2. HOL - Jug", da bi od sezone 2005./06. igrao u "1. B HOL". Prvi put u najvišem rangu prvenstva igra u sezoni 2011./12. 
2007. godine se počela natjecati i rezervna seniorska momčad.  
Prestankom rada ženskog odbojkaškog kluba "Split 1700" (2014. i 2015. godine), većina igračica je prešla u OK "Split" koji je tada formirao svoju žensku sekciju.

Uspjesi 
 1. B HOL / 1. HOL 
 prvak: 2017./18. 

 2. HOL - Jug / 2. A HOL - Jug 
 prvak: 2013./14.

Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna momčad

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 OK Split (žene)

Vanjske poveznice 
 ok-split.hr, wayback arhiva 
 Odbojkaški klub Split, facebook stranica 
 findglocal.com, Odbojkaški klub Split 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK SPLIT 
 ossdz.hr, OK SPLIT 
 m.superliga.hr, OK SPLIT 
 sofascore.com, Ok Split 
 zes-split.hr, Odbojkaški klub Split 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB SPLIT 
 dubrovacki.slobodnadalmacija.hr, ''Optimistično Splićani gledaju na budućnost: 'Nismo se žalili ni kada je bilo manje novca, zatvorili smo se u dvoranu, okrenuli sebi i počeli naporno raditi''', objavljeno 11. travnja 2018.

Izvori 
 
 ok-split.hr, O nama, wayback arhiva 
 euromedija.com, Odbojkaški klub Split, pristupljeno 14. veljače 2021. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB SPLIT 
 fininfo.hr, OK "SPLIT" 
 search.bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "SPLIT" 
 companywall.hr, OK "SPLIT" 
  

 

Hrvatski muški odbojkaški klubovi
Šport u Splitu